A Cooper Car Company Formula–1-es eredménysorozata

† Formula–2-es autó

Cooper